Поролиссум (, также Поролисс) — самая северная стоянка (лагерь/каструм) римских легионов в завоеванной при Траяне провинции Римская Дакия. Основан в 106 г. н. э. во время Траянских войн у р. Сэлаж недалеко от изгиба р. Сомеш для защиты важных Карпатских перевалов от набегов кочевых племён. Один из важнейших центров романизации Дакии.

История 

Вырос очень быстро, так как Дакия была самой последней римской аннексией и единственной, чья колонизация была стратегически спланирована. В лагере стояло свыше 5.000 римских солдат из Галлии, Испании, Италии и Британии, которые вступали в контакты с женщинами местного происхождения из соседних дакийских деревень, положив начало процессу романизации региона. Само название Поролиссум, видимо, имеет автохтонный корень и латинское окончание и, скорее всего, возникло на месте более раннего дакийского поселения. Вокруг лагеря в первые же десятилетия вырос и сам город с гражданскими поселениями, появились бани, храмы, дома, торговые кварталы. В 124 году по указу императора Адриана из Дакии Верхней был выделен отдельный военно-административный округ — Дакия Поролисская (Dacia Porolissensis). Поролиссум стал её столицей. В конце II века получил статус муниципиума. Эвакуация Аврелиана нанесла по городу удар. К VI он оказывается в полном запустении, хотя сельские романоязычные общины (валахи) сохранялись в округе на протяжении всего средневековья. Новая урбанизация на месте Поролиссума была связана с приходом славян и венгров. На его месте стоит современная деревня Мойград, Сэлажский уезд, близ соврем. г. Залэу)

В настоящее время античные постройки Поролиссума активно раскапываются, исследуются и восстанавливаются (например, известные Главные ворота Поролиссума Порта Претория).

Литература 
 Nicolae Gudea, D. Tamba: Heiligtümer und Militär in Porolissum. In: Limes XIX. Proceedings of the XIXth International Congress of Roman Frontier Studies held in Pécs, Hungary, September 2003. University of Pécs, Pécs 2005, S. 471—484
 Ioan Piso: Die Cohors III Campestris in Porolissum. In: Franziska Beutler, Wolfgang Hameter (Hrsg.): Eine ganz normale Inschrift … und ähnliches zum Geburtstag von Ekkehard Weber. Festschrift zum 30. April 2005. Österreichische Gesellschaft für Archäologie, Wien 2005, S. 325—332

Дакия
Исчезнувшие города Европы